PETA - a organização não governamental fundada em 1980 People for the Ethical Treatment of Animals

 Peta - Alimento feito de polvilho, também conhecido por "biscoito de polvilho"

Pessoas
Peta Wilson
Peta Zetas
Peta Rutter

Outros
Peta (prefixo)

Desambiguação